Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla vietnamsko-indická dvojice Lý Hoàng Nam a Sumit Nagal, jejíž členové do soutěže nezasáhli pro věkové omezení.

Vítězem se stal druhý nasazený pár složený z 18letého Estonce Kennetha Raismy a 17letého Řeka Stefanose Tsitsipase, kteří ve finále zdolali kanadské turnajové jedničky Félixe Augera-Aliassimeho a Denise Shapovalova ve třech setech 4–6, 6–4 a 6–2. Oba tak vybojovali premiérový grandslamový titul.

Čtyři nejvýše nasazené dvojice splnily žebříčkové předpoklady, když všechny postoupily do semifinále.

Nasazené páry 
  Félix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (finále)
  '''Kenneth Raisma /  Stefanos Tsitsipas (vítězové)
  Miomir Kecmanović /  Casper Ruud (semifinále)
  Benjamin Sigouin /  Louis Wessels (semifinále)
  Čchong Jun-song /  Jay Clarke (2. kolo)
  Tomás Martín Etcheverry /  Genaro Alberto Olivieri (2. kolo)
  Alex De Minaur /  Blake Ellis (čtvrtfinále)
  John McNally /  Jeffrey John Wolf ''(2. kolo

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016
Juniorský tenis v roce 2016